2 miejscowości w Polsce: 
 Pielgrzymowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Płoskinia 
 Pielgrzymowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo

Linki zewnętrzne 
 

Zobacz też: Pielgrzymów